Giorgio de' Buondelmonti est souverain d'Épire, siégeant dans la ville d'Ioánnina, en 1411.

Giorgio est le seul enfant d'Esaù de' Buondelmonti et de sa troisième épouse Jevdokija Balšić. À la mort de son père, le 6 février 1411, sa mère tente de maintenir sous son contrôle la ville d'Ioánnina au nom de son jeune fils. Cependant, Jevdokija n'est pas populaire auprès de la noblesse locale et quand les membres de cette dernière apprennent qu'elle a l'intention d'épouser un noble serbe, ils la renversent rapidement, ainsi que son fils, vingt jours après son accession au trône, le 26 février 1411. Giorgio aurait survécu au moins jusqu'en 1453, tandis que son nom est mentionné dans divers documents de la République de Raguse.

Ascendance

Notes et références

Références

Annexes

Bibliographie 

  
  

Naissance en 1411
Décès en 1453
Despote d'Épire du XVe siècle
Personnalité politique italienne du XVe siècle